Pfizenmayer ist der Name folgender Personen:

 Eugen Wilhelm Pfizenmayer (1869–1941), deutscher Zoologe und Hofrat
 Hedwig Pfizenmayer (1890–1967), deutsche Zeichnerin und Malerin

Siehe auch:
 Pfizenmaier
 Pfitzenmeier